Клаузер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Клаузер, Джон (род. 1942) — американский физик, специалист по квантовой механике, лауреат Нобелевской премии.
 Клаузер, Маркус (род. 1958) — швейцарский шахматист, международный мастер.